Theodor-Fontane-Denkmale steht für:
 Theodor-Fontane-Denkmal (Neuruppin)
 Fontanedenkmal in Falkenberg (Mark)
 Fontanedenkmal in Bad Freienwalde
 Fontane-Denkmal (Großer Tiergarten), Berlin
 Grabstätte auf dem Friedhof II der Französischen Gemeinde in der Liesenstraße, Berlin